Jméno a příjmení Josef Böhm se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Böhm (geodet) (1907–1993), český geodet a kartograf
 Josef Böhm (gestapo) (1900–1947), úředník pražského gestapa
 Josef Böhm (hudebník) (1881–1967), český hudební skladatel a varhaník
 Josef Böhm (kněz) (1827–1903), katolický kněz a kanovník v Litoměřicích
 Josef Jiří Böhm (1807–1868), český astronom a pedagog
 Josef Kamil Alois Böhm (1828–1862), český sochař
 Joseph Böhm (1795–1976), maďarský houslista a pedagog
 Joseph Daniel Böhm (1794–1865), sochař a ředitel Rytecké akademie ve Vídni, zakladatel Vídeňské školy dějin umění